Plaats in Indonesië
Mukti Sari (Tapung), een plaats in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra
Mukti Sari (Lempuing Jaya), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra